Валенти́на Козло́ва: Козлова, Валентина Александровна (1947—2013) — машинист дробильного агрегата, полный кавалер ордена Трудовой Славы.
  (род. 1954) — советская и американская артистка балета и педагог.